De Rijp (Friesland), een plaats in de Friese gemeente Noardeast-Fryslân
 De Rijp (Noord-Holland), een plaats in de Noord-Hollandse gemeente Alkmaar
 De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), een voormalige Nederlandse overheidsdienst
 SV De Rijp, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit De Rijp, Noord-Holland
 Graft-De Rijp, een voormalige Nederlandse gemeente
 Chevello de Rijp, een Nederlands voetballer